Телевизията с ниска разделителна способност (, съкратено LDTV) е телевизионна система с по-ниска разделителна способност от стандартната телевизионна система. Терминът LDTV обикновено се използва в цифровите телевизионни системи, които предават със същата или подобна разделителна способност като аналоговите. LDTV често се употребява в Интернет, където е трудно да се предават големи количества данни. Използва се и в преносими устройства като iPod, iPhone и PSP.

Телевизионни технологии